CER může být:

 CER – Community of European Railway and Infrastructure Companies (česky „Společenství evropských železničních společností“)
 CER Rt. – CER Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (anglicky Central-European Railway Transport, Trading and Service Co.; česky „Středoevropská společnost pro nákladní železniční dopravu, obchod a služby, akciová společnost“)